Rogério Fidélis Régis
 Rogério Miranda Silva
 Rogério Lourenço
 Rogério Ceni
 São Rogério

Desambiguações de antropônimos

de:Rogério
fr:Roger